Жари — топоним.

 Жари — деревня во Владимирской области России.
 Жари — река в Бразилии.
 Жари — муниципалитет в Бразилии.